Елена Веснина и Екатерина Макарова — победительницы турнира.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэта начинают турнир со второго раунда.

  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Титул)
  Андреа Сестини Главачкова /  Барбора Стрыцова (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Финал)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Второй раунд)
  Латиша Чан /  Бетани Маттек-Сандс (Четвертьфинал)
  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Второй раунд)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Полуфинал)
  Чжань Хаоцин /  Ян Чжаосюань (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Mutua Madrid Open 2018